Data definition language, een computertaal voor het definiëren van data.
Dutch Defence League, een extreemrechtse anti-islamistische organisatie.
Dutch Defense League, een afsplitsing c.q. voortzetting van de Dutch Defence League.